Unrico I del Friuli (?-?) – nobile franco della dinastia degli Unrochingi
 Unrico II del Friuli (?-853) – nobile franco, margravio del Friuli
 Unrico III del Friuli (ca. 840-874) – nobile franco, margravio del Friuli